Fritz Benesch ist der Name folgender Personen:

* Fritz Benesch (Alpinist) (1864–1949), österreichischer Alpinist, Fotograf und Schriftsteller
 Fritz Benesch, ein Pseudonym von Fridolin Aichner (eigentlich Irmfried Benesch; 1912–1987), deutsch-mährischer Lehrer und Schriftsteller
 Fritz von Benesch (1894–1916), österreichischer Geologe

Siehe auch:
 Friedrich Benesch (1907–1991), siebenbürgisch-deutscher Naturwissenschaftler, Pfarrer, Anthroposoph und Schriftsteller